W Polsce
 Łęczno – wieś w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Sulejów 
 Łęczno – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie nowotomyskim, w gminie Miedzichowo 
 Łęczno – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie białogardzkim, w gminie Białogard

 Łęczno – gromada w powiecie białogardzkim
 Łęczno – gromada w powiecie piotrkowskim

 Łęczno – zlikwidowany przystanek kolei wąskotorowej w Łęcznie

Zobacz też 
Gmina Łęczno, Łęczno (gmina w województwie łódzkim), Łęczno (gmina w województwie koszalińskim)